Thomas Johansson ha battuto in finale Marat Safin 3-6 6-4 6-4 7-6(4).

Teste di serie

 Lleyton Hewitt (primo turno)
 Gustavo Kuerten (primo turno)
 Andre Agassi (Ritirato prima dell'inizio della competizione)
 Evgenij Kafel'nikov (secondo turno)
 Sébastien Grosjean (secondo turno)
 Tim Henman (quarto turno)
 Tommy Haas (semifinali)
 Pete Sampras (quarto turno)
 Marat Safin (finale)
 Goran Ivanišević (secondo turno)
 Roger Federer (quarto turno)
 Guillermo Cañas (terzo turno)
 Andy Roddick (secondo turno)
 Àlex Corretja (primo turno)
 Arnaud Clément (secondo turno)
 Thomas Johansson (campione)

  Carlos Moyá (secondo turno)
  Albert Portas (secondo turno)
  Jan-Michael Gambill (primo turno)
  Fabrice Santoro (primo turno)
  Younes El Aynaoui (terzo turno)
  Hicham Arazi (secondo turno)
  Nicolás Lapentti (quarto turno)
  Thomas Enqvist (secondo turno)
  Andrei Pavel (terzo turno)
  Jiří Novák (semifinale)
  Sjeng Schalken (primo turno)
  Greg Rusedski (terzo turno)
  Xavier Malisse (secondo turno)
  Nicolas Escudé (terzo turno)
  Andreas Vinciguerra (secondo turno)
  Tommy Robredo (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2002
ATP Tour 2002